Maomé VI de Granada — emir de Granada entre 1360 e 1362 (Mohammed VI al-Ahmar; el Bermejo; "o Vermelho" ou "o Ruivo")
Mehmed VI — último sultão otomano 
Mohammed VI de Marrocos — rei de Marrocos desde 1999

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história